Obří slalom žen na Mistrovství světa v alpském lyžování 2017 se konal ve čtvrtek 16. února 2017 jako čtvrtý a předposlední ženský závod světového šampionátu ve Svatém Mořici. Kvalifikace se uskutečnila 13. února.  Úvodní kolo bylo zahájeno v 9.45 hodin a druhé jízdy odstartovaly ve 13 hodin. Do závodu nastoupilo 98 slalomářek z 55 států. 

Obhájkyní zlata byla rakouská lyžařka  Anna Veithová, která dojela na dvacátém druhém místě.

Medailistky 
Mistryní světa se stala 27letá Francouzka Tessa Worleyová, která vedoucí pozici po prvním kole uhájila pátým nejrychlejším časem ve druhé fázi soutěže. Lídryně průběžného hodnocení obřího slalomu ve Světovém poháru vyhrála ze sedmi odjetých závodů předchozí části sezóny třikrát a třikrát skončila druhá. Navázala tak na zlatou jízdu na MS 2013 a třetí místo z MS 2011. Celkově si připsala třetí cenný kov z individuálních soutěží světových šampionátů, jejž připojila i k dvěma zlatům z týmových soutěží. 
	
Se ztrátou třiceti čtyř setin sekundy vybojovala stříbrný kov vedoucí žena průběžné klasifikace Světového poháru Mikaela Shiffrinová ze Spojených států, která v úvodní část dojela třetí. Nejrychlejší jízdou ve druhém kole se posunula o jednu příčku výše. Na mistrovstvích světa získala třetí medaili a první z jiné disciplíny než slalomu. 

Bronz si odvezla 24letá Italka Sofia Goggiová, jež po druhé nejrychlejší první fázi závodu, zajela ve druhém kole osmý čas. Z vrcholných lyžařských akcí si tak odvezla první cenný kov.

Výsledky

Reference 

Obří slalom žen